Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Sari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Tanjung Sari (Lauser), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Tanjung Sari (Sungai Bahar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Tanjung Sari (Jabung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Tanjung Sari (Medan Selayang), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Sari (Jenangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Tanjung Sari (Pujud), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hilir in de provincie Riau
 Tanjung Sari (Belakang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batam in de provincie Riouwarchipel
 Tanjung Sari (Cijeruk), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Tanjung Sari (Tanjungsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Tanjung Sari (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Sari (Buay Pemaca), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Sari (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Sari (Lempuing Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Sari (Pengandonan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Sari II, een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook
 Tanjungsari, doorverwijspagina